Rue de la Comète peut désigner :
 Rue de la Comète à Asnières-sur-Seine
 Rue de la Comète à Bruxelles
 Rue de la Comète à Paris